CoopVoce é uma  operadora de rede móvel virtual italiana lançada em 1 de junho de 2007 pelo proprietário Coop, com base na rede da TIM GSM/GPRS.

Links externos 
 

!Esboços sobre a Itália